Теві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на південний захід від Парижа, 55 км на північний захід від Орлеана, 16 км на південний схід від Шартра.

Історія 

1 січня 2016 року до Тевіль приєднали колишній муніципалітет Пезі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 178 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 457,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тевіль на сайті французького Національного інституту географії
 Тевіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тевіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тевіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тевіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар